Plusieurs villes ou communes possèdent une place ou une rue des Chasseurs Ardennais :

Avenue des Chasseurs Ardennais à Athus
 Place des Chasseurs Ardennais à Arlon
 Place des Chasseurs Ardennais à Bruxelles
 Rue des Chasseurs Ardennais à Dochamps
 Avenue des Chasseurs Ardennais à Huy
 Rue des Chasseurs Ardennais à Léglise
 Rue des Chasseurs Ardennais à Libramont-Chevigny
 Rue des Chasseurs Ardennais à Liège
 Rue des Chasseurs Ardennais à Messancy
 Avenue des Chasseurs Ardennais à Perwez
 Avenue des Chasseurs Ardennais à Saint-Hubert
 Rue des Chasseurs Ardennais à Somme-Leuze
 Rue des Chasseurs Ardennais à Stockem
 Rue des Chasseurs Ardennais à Vielsalm

Chasseurs-Ardennais
Chasseurs ardennais